La Korvpalli Meistriliiga 2009-2010 è stata la 19ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del TÜ/Rock.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010